

Антонешть () — село у повіті Телеорман. Входить до складу комуни Келінешть.

Антонешть () — село у Кантемірському районі.
 Антонешть () — село у Штефан-Водському районі.